A következő lista tartalmazza az osztrák–svájci közös rendezésű 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság részt vevő nemzeteinek játékoskereteit. A tornát 2008. június 7-e és június 29-e között rendezték. Minden részt vevő nemzetnek 2008. május 28-áig 23 játékost kellett neveznie, a keretben három kapust kellett jelölniük. Amennyiben a nevezett játékosok közül valaki megsérült, csapata első mérkőzéséig volt cserélhető.

A játékosoknál megjelölt válogatottsági adatok, illetve a zárójelben írt életkorok a 2008. június 7-i állapotnak megfelelőek.

A csoport

Szövetségi kapitány:  Karel Brückner

Szövetségi kapitány:  Luiz Felipe Scolari

Szövetségi kapitány:  Köbi Kuhn

Szövetségi kapitány:  Fatih Terim

B csoport

Szövetségi kapitány:  Josef Hickersberger

Szövetségi kapitány:  Slaven Bilić

Szövetségi kapitány:  Leo Beenhakker

Szövetségi kapitány:  Joachim Löw

C csoport

Szövetségi kapitány:  Raymond Domenech

Szövetségi kapitány:  Marco van Basten

Szövetségi kapitány:  Roberto Donadoni

Szövetségi kapitány:  Victor Pițurcă

D csoport

Szövetségi kapitány:  Otto Rehhagel

Szövetségi kapitány:  Guus Hiddink

Szövetségi kapitány:  Luis Aragonés

Szövetségi kapitány:  Lars Lagerbäck

További információk 

 A 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos oldala

Jegyzetek 

Labdarúgó-Európa-bajnokságok keretei
Keret